Peter Bondra, slovaški hokejist, * 7. februar 1968, Luck, Sovjetska zveza.

Bondra je člansko kariero začel v češkoslovaški ligi pri klubu HK Košice v sezoni 1986/87. Leta 1990 je bil kot 156. izbran na NHL naboru s strani kluba Washington Capitals, za katerega je prvič zaigral v sezoni 1990/91. V ligi NHL, kjer je ob štirinajstih zaporednih sezonah za Washington igral še za Ottawa Senators, Atlanta Thrashers in Chicago Blackhawks, je skupno odigral 1081 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 503 gole in 389 podaj, ter 80 tekem končnice, na katerih je dosegel 30 golov in 26 podaj. V sezonah 1994/95 in 1997/98 je bil prvi strelec lige NHL. 

Za slovaško reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, kjer je skupno odigral osem tekem ter dosegel pet golov, in dveh svetovnih prvenstvih, kjer je skupno odigral sedemnajst tekem ter dosegel deset golov in štiri podaje ter dosegel naslova svetovnega prvaka in podprvaka.

Leta 2016 je bil sprejet v Mednarodni hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| HK Košice
| Češkoslovaška liga
| 86/87
|
| 32
| 4
| 5
| 9
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Košice
| Češkoslovaška liga
| 87/88
|
| 45
| 27
| 11
| 38
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Košice
| Češkoslovaška liga
| 88/89
|
| 40
| 30
| 10
| 40
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Košice
| Češkoslovaška liga
| 89/90
|
| 49
| 36
| 19
| 55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 90/91
|
| 54
| 12
| 16
| 28
| -10
| 47
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| +1
| 2
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 91/92
|
| 71
| 28
| 28
| 56
| +16
| 42
|
| 7
| 6
| 2
| 8
| +4
| 4
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 92/93
|
| 83
| 37
| 48
| 85
| +8
| 70
|
| 6
| 0
| 6
| 6
| +2
| 0
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 93/94
|
| 69
| 24
| 19
| 43
| +22
| 40
|
| 9
| 2
| 4
| 6
| +2
| 4
|-
| Slovaška
| Olimpijske kvalifikacije
| 94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Košice
| Slovaška liga
| 94/95
|
| 2
| 1
| 0
| 1
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 94/95
|
| 47
| 34
| 9
| 43
| +9
| 24
|
| 7
| 5
| 3
| 8
| 0
| 10
|-
| Detroit Vipers
| IHL
| 95/96
|
| 7
| 8
| 1
| 9
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 95/96
|
| 67
| 52
| 28
| 80
| +18
| 40
|
| 6
| 3
| 2
| 5
| 0
| 8
|-
| Slovaška
| Svetovni pokal
| 96
|
| 3
| 3
| 0
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 96/97
|
| 77
| 46
| 31
| 77
| +7
| 72
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 97/98
|
| 76
| 52
| 26
| 78
| +14
| 44
|
| 17
| 7
| 5
| 12
| +4
| 12
|-
| Slovaška
| Olimpijske igre
| 98
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 98/99
|
| 66
| 31
| 24
| 55
| -1
| 56
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 99/00
|
| 62
| 21
| 17
| 38
| +5
| 30
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| -4
| 4
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 00/01
|
| 82
| 45
| 36
| 81
| +8
| 60
|
| 6
| 2
| 0
| 2
| -2
| 2
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 01/02
|
| 77
| 39
| 31
| 70
| -2
| 80
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 9
| 7
| 2
| 9
| +12
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 02/03
|
| 76
| 30
| 26
| 56
| -3
| 52
|
| 6
| 4
| 2
| 6
| +2
| 8
|-
| Slovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 8
| 3
| 2
| 5
| +3
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 03/04
|
| 54
| 21
| 14
| 35
| -17
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 03/04
|
| 23
| 5
| 9
| 14
| +1
| 16
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| -4
| 6
|-
| HK ŠKP Poprad
| Slovaška liga
| 04/05
|
| 6
| 4
| 2
| 6
| +2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Atlanta Thrashers
| NHL
| 05/06
|
| 60
| 21
| 18
| 39
| -3
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovaška
| Olimpijske igre
| 06
|
| 6
| 4
| 0
| 4
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 06/07
|
| 37
| 5
| 9
| 14
| +2
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1290
| bgcolor="#7FFF00" | 631
| bgcolor="#7FFF00" | 441
| bgcolor="#7FFF00" | 1072
| bgcolor="#7FFF00" | +92
| bgcolor="#7FFF00" | 884
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 80
| bgcolor="#7FFF00" | 30
| bgcolor="#7FFF00" | 26
| bgcolor="#7FFF00" | 56
| bgcolor="#7FFF00" | +5
| bgcolor="#7FFF00" | 60
|}

Glej tudi 
 Seznam slovaških hokejistov na ledu

Viri 

 
 
 

Živeči ljudje
Slovaški hokejisti
Olimpijski tekmovalci za Slovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Slovaški hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Washington Capitals)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1990
Hokejisti HK Košice
Hokejisti Washington Capitals
Hokejisti Detroit Vipers
Hokejisti Ottawa Senators
Hokejisti HK ŠKP Poprad
Hokejisti Atlanta Thrashers
Hokejisti Chicago Blackhawks
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Sprejeti v Slovaški hokejski hram slavnih